Die 28. Nordischen Skiweltmeisterschaften fanden vom 14. bis 22. Februar 1970 in Štrbské Pleso in der Tschechoslowakei statt, zum zweiten Mal nach 1935.

Die Vergabe an das damalige Vysoké Tatry erfolgte beim 26. FIS-Kongress im Mai 1967 in Beirut. Dabei erhielten laut offiziellem Bulletin Vysoké Tatry 41 Stimmen, Garmisch-Partenkirchen 21, Banff 9 und Falun eine Stimme (wobei die Schweden ihre Bewerbung bereits vor der Abstimmung zurückgezogen und auf 1974 verschoben hatten).

Am Samstag, dem 14. Februar eröffnete der Schweizer FIS-Präsident Marc Hodler die Weltmeisterschaften vor rund 50.000 Zuschauern. Dabei hielt er seine Rede in sechs Sprachen, zuletzt sogar in Slowakisch, was ihm minutenlangen Applaus einbrachte. An der Zeremonie nahm unter anderem auch der Staatspräsident der ČSSR Ludvík Svoboda teil. Beim Einmarsch der Mannschaften trug Walter Demel die westdeutsche Flagge.

Im Medaillenspiegel lag die Sowjetunion weit vor allen anderen Nationen. Das lag vor allem an der Dominanz der in den letzten Jahren überlegenen sowjetischen Frauen in den Langlaufdisziplinien. Besonders herausragend war dabei aber auch der Doppelsieg des sowjetischen Skispringers Gari Napalkow, der damit das wiederholte, was Bjørn Wirkola bei der WM 1966 als erstem Springer überhaupt gelungen war. Ansonsten fanden sich im Medaillenspiegel wieder einige Nationen über die Skandinavier und sowjetischen Sportler hinaus. Die Norweger enttäuschten dabei sehr, sie mussten sich mit einer Silber- und zwei Bronzemedaillen begnügen.

Langlauf Männer 
 Detaillierte Ergebnisse

15 km 

Weltmeister 1966:  / Olympiasieger 1968: 

Datum: 17. Februar 1970

Der Sieger Lars-Göran Åslund absolvierte die Strecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 19,14 km/h. Dabei hatte er eine Strecke zu bewältigen, deren Profil 117 Meter Höhenunterschied, 32 Meter Maximalsteigung sowie allgemein 553 Meter Steigungen aufwies.

30 km 

Weltmeister 1966:  / Olympiasieger 1968: 

Datum: 15. Februar 1970

50 km 

Weltmeister 1966:  / Olympiasieger 1968: 

Datum: 22. Februar 1970

Gert-Dietmar Klause beendete das Rennen aufgrund einer Erkältung nicht.

4 × 10 km Staffel 

Weltmeister 1966:  (Odd Martinsen, Harald Grønningen, Ole Ellefsæter, Gjermund Eggen)
Olympiasieger 1968:  (Odd Martinsen, Pål Tyldum, Harald Grønningen, Ole Ellefsæter)

Datum: 19. Februar 1970

Bei der ersten Übergabe führte Norwegen mit einer Sekunde Vorsprung auf die Sowjetunion, nach 20 km war bereits die Sowjetunion in Führung (vor Schweden, Norwegen und der DDR). Im dritten Abschnitt kam es zu einem sensationellen Vorstoß von Grimmer, der als Erster an Klause übergab. Erst in der Schlussphase konnte Wedenin Klause überholen.Für die Staffel Österreichs lag Startläufer Wallner beim ersten Wechsel auf Platz 9, Farbmacher und Pühringer fielen auf Rang 13 zurück, Schlussläufer Janc konnte noch einen Platz vorrücken, wobei er durch undisziplinierte Zuschauer behindert wurde.Es gingen 15 Staffeln an den Start.

Langlauf Frauen 
 Detaillierte Ergebnisse

5 km 

Weltmeisterin 1966:  / Olympiasiegerin 1968: 

Datum: 16. Februar 1970

Am Rennen nahmen 50 Athletinnen teil.

10 km 

Weltmeisterin 1966:  / Olympiasiegerin 1968: 

Datum: 18. Februar 1970

3 × 5 km Staffel 

Weltmeisterinnen 1966:  (Klawdija Bojarskich, Rita Atschkina, Alewtina Koltschina)
Olympiasiegerinnen 1968:  (Inger Aufles, Babben Enger, Berit Mørdre)

Datum: 20. Februar 1970

Finnland war vorerst in Führung gegangen, aber die zweite Finnin war zu schwach. Schweden kam auf Rang 7, von der einstigen Stärke war nichts zu sehen.

Skispringen Männer 
 Detaillierte Ergebnisse

Normalschanze K90 

Weltmeister 1966:  / Olympiasieger 1968: 

Datum: 14. Februar 1970

Das Springen wurde auf der MS 1970 B ausgetragen. Der Entscheidung wohnten über 50.000 Zuschauer bei.

Titelverteidiger Wirkola kam nur auf Rang 13.

Großschanze K120 

Weltmeister 1966:  / Olympiasieger 1968: 

Datum: 21. Februar 1970

Das Springen wurde auf der MS 1970 A ausgetragen.

Napalkow war mit 91 m nur auf Rang 13 gelegen, danach riskierte er alles, stellte mit 109,5 m einen neuen Schanzenrekord (bisher Raška mit 107,5 m) auf. Nach dem Probedurchgang hatten der URS-Trainer und auch Ewald Roscher, der Trainer der Schweiz, auf Grund der großen Weiten eine Anlaufverkürzung durchgesetzt, doch ließ der dafür verantwortlich gewesene Wind plötzlich nach.

Nordische Kombination Männer 
Detaillierte Ergebnisse

Einzel (Normalschanze/15 km) 

Weltmeister 1966:  / Olympiasieger 1968: 

Datum: 15. und 16. Februar 1970

Der Sieg des 23-jährigen Studenten Ladislav Rygl wurde als große Überraschung gewertet. Franz Keller, Fünfter nach dem Springen, litt im Langlauf unter starken Atembeschwerden und landete schließlich nur auf dem elften Rang.
Nach dem Springen führte Kozulin (USSR) vor Katsuro und Nogowizyn; von den Österreichern waren Sailer auf Rang 35, Öhlböck auf 37 und Empl auf 41; den Langlauf gewann Rygl in 50:29,75 vor Nogowizyn in 51:10,18 und Miettinen in 51:17,78; die Österreicher: Rang 15 Öhlböck (53:19,55); 27. Sailer, 35. Empl

Medaillenspiegel

Literatur 
 Hermann Hansen, Knut Sveen: VM på ski '97. Alt om ski-VM 1925–1997. Adresseavisens Forlag, Trondheim 1996, ISBN 82-7164-044-5.

Weblinks 

 28. Nordische Ski-Weltmeisterschaften 1970 in Vysoké Tatry, Tschechoslowakei auf ifosta.de, abgerufen am 12. Mai 2017
 Die drei Erstplatzierten bei Olympischen Winterspielen & Ski-Weltmeisterschaften, Seiten 38/39 auf deutscherskiverband.de (PDF), abgerufen am 12. Mai 2017
 Nordische Ski-Weltmeisterschaften 1970 auf haltenraum.com, abgerufen am 12. Mai 2017
 Vyacheslav Vedenin Men's 50km at World Championship Nordic Ski 1970 Vysoke Tatry, Video zum 50-km-Langlauf bei der WM 1970 in Štrbské Pleso, veröffentlicht am 26. September 2016 auf youtube.com, abgerufen am 12. Mai 2017

Einzelnachweise